Die Moulins Communauté ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération in den Départements Allier und Nièvre der Regionen Auvergne-Rhône-Alpes und Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 5. Dezember 2016 gegründet und umfasst 44 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Moulins. Die Besonderheit liegt in der Département- und Regions-übergreifenden Struktur der Mitgliedsgemeinden.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen 
 Communauté d’agglomération de Moulins, 
 Communauté de communes du Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise und 
 Communauté de communes du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Communauté d’agglomération in Auvergne-Rhône-Alpes
Communauté d’agglomération in Bourgogne-Franche-Comté
Gemeindeverband im Département Allier
Gemeindeverband im Département Nièvre
Gegründet 2016